Robert King peut désigner :
 Robert King (vers 1625-1707), , homme politique anglo-irlandais ;
 Robert King (1724-1755),  Kingsborough, propriétaire terrien et  homme politique irlandais ;
 Robert King (1754-1799),  de Kingston, pair anglo-irlandais ;
 Robert King (1773-1854),  Lorton, homme politique anglo-irlandais ;
 Robert King (1796-1867),  de Kingston, pair, militaire et homme politique irlandais ;
 Robert King (1906-1965), athlète américain, spécialiste du saut en hauteur.